Shenker ist der Familienname folgender Personen:

 Scott Shenker (* 1956), US-amerikanischer Informatiker
 Stephen Shenker (* 1953), US-amerikanischer Physiker